Айліль () — стародавнє ірландське ім'я, яке використовували верховні королі. Відомі носії:
 Айліль Кайсфіаклах
 Айліль Молт
 Айліль мак Слануйл
 Айліль Фінн